La Palma kan syfta på:

 La Palma − ö bland Kanarieöarna, tillhör Spanien
 2912 Lapalma − asteroid i huvudbältet

Geografi

Colombia 

 La Palma (kommun), Cundinamarca, 
 Hacarí (ort), Norte de Santander,

Mexiko 

 Tamasopo (ort), San Luis Potosí, 
 La Palma, Nopala de Villagrán, 
 La Palma, Colipa, 
 La Palma, Tenosique, 
 La Palma, Pinotepa de Don Luis, 
 Las Palmas, San Jerónimo Coatlán, 
 San Francisco de la Palmita, ort, Durango, Guadalupe Victoria, 
 La Palma, Culiacán, 
 La Palma, Pedro Escobedo, 
 La Palma, Cuerámaro, 
 La Palma, Salamanca, 
 La Palma, Luvianos, 
 La Palma, Pánuco, 
 La Palma, Coyutla, 
 La Palma, Empalme, 
 La Palma, Tarímbaro, 
 La Palma, Tezontepec de Aldama, 
 La Palma, San Miguel de Allende, 
 La Palma, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 La Palma, Ayotlán, 
 La Palma, Querétaro, 
 La Palma, Córdoba, 
 La Palma, Xiutetelco, 
 La Palma, Lagos de Moreno, 
 La Palma, Tepehuacán de Guerrero, 
 La Palma, Silao de la Victoria, 
 La Palma, Tamasopo, 
 La Palma, El Oro, 
 La Palma, Hueyapan de Ocampo, 
 La Palma, Guanajuato kommun, 
 La Palma, Huasca de Ocampo, 
 La Palma, Mineral del Chico, 
 La Palma, Acuitzio, 
 La Palma, Ixmiquilpan, 
 La Palma, Chilón, 
 La Palma, Chietla, 
 La Palma, Ixtlán de Juárez, 
 La Palma, Naolinco, 
 La Palma, San Pedro Atoyac, 
 La Palma, Valle de Bravo, 
 La Palma, Hueytlalpan, 
 La Palma, Zongolica, 
 La Palma, Cuitzeo, 
 La Palma, Pueblo Nuevo, 
 La Palma, Ayutla de los Libres, 
 La Palma, Chinameca, 
 La Palma, San Sebastián Tlacotepec, 
 La Palma, Zapotlanejo, 
 La Palma, Chiautla, 
 La Palma, Encarnación de Díaz, 
 La Palma, Tlatlauquitepec, 
 La Palma, Hidalgo kommun, 
 La Palma, Susupuato, 
 La Palma, San Sebastián del Oeste, 
 La Palma, Cotaxtla, 
 La Palma, San Salvador, 
 La Palma, Tlapacoya, 
 La Palma, Badiraguato,

Spanien 

 La Palma del Condado, ort, Andalusien, Provincia de Huelva, 
 La Palma, ö, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,

USA 

 La Palma, Kalifornien, ort, Orange County,

Se även
 Municipio de La Palma – flera

Robotskapade Mexikoförgreningar